Caputo steht für:
 Monte Caputo, Berg auf Sizilien

Caputo ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Caputo, Bischof von Lettere (1622–1650)
 Bruce Faulkner Caputo (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Carlo Caputo (1843–1908), italienischer Diözesanbischof, Apostolischer Nuntius in Bayern
 Carmen Caputo (* 1965) deutsch-italienische Schriftstellerin
 Dante M. Caputo (1943–2018), argentinischer Politiker
 Francesco Caputo (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Jean-Luc Caputo (* 2001), deutscher Schauspieler
 Lou Caputo (* ≈1950), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marco Caputo (* 1971), australischer Rugby-Union-Spieler
 Michel Caputo (* 1947), französischer Regisseur und Drehbuchautor

 Mina Caputo (* 1973, ehemals Keith Caputo), US-amerikanischer Rockmusikerin und -sängerin

 Philip Caputo (* 1941), US-amerikanischer Autor und Journalist
 Tommaso Caputo (* 1950), Protokollchef des Vatikans
 Ulisse Caputo (1872–1948), italienischer Genremaler und Bildhauer
 Vincenzo Caputo, Bischof von San Severo (1615–1625)